Omer est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme
Omer est un prénom masculin, peu usité, fêté le 9 septembre. Il a pour féminines Omère et Omérine.

Omer est aussi un patronyme.

Saint(s) chrétien(s)
 Omer de Thérouanne (°600 - +670), ou Audomar, évêque de Thérouanne, canonisé sous le nom de saint Omer ; fêté le 9 septembre.

Personnalités portant ce prénom
Omer est un prénom notamment porté par :
 Omer Bhatti (1985-), rappeur et danseur norvégien connu sous son nom de scène O-Bee (Kidslife).
Omer Talon, avocat général au parlement de Paris, (°1595 - +1652).
 Omer Coppens, (°1864 - +1926), peintre orientaliste belge.
 Le maréchal Pétain, né Henri Philippe Bénoni Omer Joseph Pétain, (°1856 - +1951).
 Omer Désiré Bouchery, (°1882 - +1962),  peintre, graveur et illustrateur français. 
 Omer Taverne, (1904 - 1988), coureur cycliste belge.

Religion
 Le Décompte de l'omer est un commandement religieux dans la tradition juive.

Toponyme

 , nom de plusieurs villes françaises
 Omer (Michigan)
 Omer (Israël)
 Omerville (France)

Références

Homonymie de prénom